Curling för herrar vid olympiska vinterspelen 2014 avgjordes i Sotji, Ryssland, mellan den 10 och den 21 februari 2014.

Medaljfördelning

Deltagare

Poäng- och resultattabell

Poängtabell

Resultattabell

Gruppspel
Alla tider i lokal Moskvatid (UTC+4).

Omgång 1
Måndag, 10 februari, 09:00

Omgång 2
Måndag, 10 februari, 19:00

Omgång 3
Tisdag, 11 februari, 14:00

Omgång 4
Onsdag, 12 februari, 09:00

Omgång 5
Onsdag, 12 februari, 19:00

Omgång 6
Torsdag, 13 februari, 14:00

Omgång 7
Fredag, 14 februari, 09:00

Omgång 8
Fredag, 14 februari, 19:00

Omgång 9
Lördag, 15 februari, 14:00

Omgång 10
Söndag, 16 februari, 09:00

Omgång 11
Söndag, 16 februari, 19:00

Omgång 12
Måndag, 17 februari, 14:00

Slutspel 
Alla tider i lokal Moskvatid (UTC+4).

Särspelsomgång 
Tisdag, 18 februari, 09:00

Slutspel

Semifinaler 
Onsdag, 19 februari, 19:00

Bronsmatch 
Fredag, 21 februari, 12:30

Final 
Fredag, 21 februari, 17:30

Slutresultat

Referenser 
 Sochi2014
 World Curling Federation

Herrar